Турнир претенденток 1961 года проходил с 28 октября по 25 ноября в Врнячка-Баня.

Участницы 
17 участниц:
 К. Зворыкина, Л. Вольперт (допущены по итогам турнира претенденток 1959);
 В. Борисенко, Н. Гаприндашвили, Т. Затуловская (по результатам 20-го чемпионата СССР; одновременно зональный турнир ФИДЕ);
 остальные допущены по итогам других зональных турниров ФИДЕ.

На протяжении всего соревнования лидировала Н. Гаприндашвили, став победительницей турнира (13 очков), она завоевала право на матч с чемпионкой мира Е. Быковой. 2-е место заняла В. Борисенко — 11 очков, 3-е — К. Зворыкина — 10.

Таблица 
 {| class="wikitable"
! № !! Участник !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  ||||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 13 ||
|-
| 2 ||  ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 11 ||
|-
| 3 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 10 ||
|-
| 4 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 9½ || 68.00
|-
| 5 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ || 9½ || 67.75
|-
| 6 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 9½ || 64.00
|-
| 7 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 || 9 || 66.50
|-
| 8 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 9 || 65.00
|-
| 9 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 9 || 63.25
|-
| 10 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 8 ||
|-
| 11 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || 7 ||
|-
| 12 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ || 6 || 48.75
|-
| 13 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 || 6 || 46.50
|-
| 14 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 || 6 || 42.25
|-
| 15 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 || 5½ || 40.50
|-
| 16 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||||style="color: red;"|1 || 5½ || 31.00
|-
| 17 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 |||| 2½ ||
|}

Литература 
 

Соревнования по шахматам в Югославии
Турнир претендентов по шахматам
Спорт в Югославии в 1961 году
1961 год в шахматах
Октябрь 1961 года
Ноябрь 1961 года
Шахматы в Сербии